

Niemcy 
 Schwanau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau
 Schwanau – wspólnota administracyjna  w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ortenau

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Dzwonowo
 Łabędziewo
 Sianowo

Szwajcaria 
 Schwanau – wyspa